Restiosporium är ett släkte av svampar. Restiosporium ingår i familjen Websdaneaceae, ordningen Ustilaginales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Restiosporium